(né en 1981), footballeur suédois ;
 Fahrudin Jusufi (1939–2019), footballeur yougoslave ;
  (né en 1988), footballeur croato-macédonien ;
  (né en 1963), footballeur allemand, fils de Fahrudin.